Primat (dérivé du latin primus « au premier rang ») désigne initialement le prélat ayant autorité sur plusieurs archevêques ; plus tard, c'est le titre honorifique donné à certains d'entre eux.
 Un  () est, en Grèce ottomane, un notable chrétien ayant un rôle dans l'administration ottomane, en particulier dans le Péloponnèse.

Toponyme 

 Primat est une ancienne commune française du département des Ardennes ;
 Olizy-Primat, commune française du département des Ardennes en région Grand Est.

Patronyme 

 Claude François Marie Primat (1747-1816), prélat français ;
 Harold Primat (1975-), pilote de course automobile franco-suisse ;
 Hugues Primat d'Orléans (vers 1093-1160), goliard et poète français ;
 Martine Primat (1948-), milliardaire française.

Divers 
 Un primat est, en œnologie, une bouteille de champagne en verre d'une contenance de , soit l'équivalent de 36 bouteilles de 75 cl.
 Primat est le nom original du groupe de rock américain Primus.

Patronyme français